Schulken ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schulken (1569–1626), Generalvikar im Erzbistum Köln
 Käthe Schulken (1891–1974), norddeutsche Pädagogin